Cleopatra Stratan – cantante moldava
 Cosmina Stratan – attrice rumena
 Dmitrij Stratan – allenatore di pallanuoto ed ex pallanuotista russo